Run to You:

 «Run to You» — песня Брайана Адамса 1984 года с альбома Reckless.
 «Run to You» — песня Уитни Хьюстон 1993 года из фильма «Телохранитель».